Seiche bezeichnet:

 Seiche, eine stehende Welle in Gewässern
 Seiche (Fluss), Nebenfluss der Vilaine in Frankreich
 Seiche (Lasörlinggruppe), auch Selche, Berg in der Lasörlinggruppe in Osttirol ()
 Seiche bzw. Seich, oberdeutscher Ausdruck für Urin

Siehe auch:
 Seiches